Méta ou Meta peut faire référence à :

Toponyme 

 Meta Incognita, péninsule de l'île de Baffin dans la région de Qikiqtaaluk dans le territoire du Nunavut au Canada ;

 Meta, département colombien situé dans la région des Llanos ;

 Meta, ville du comté d'Osage, dans le Missouri, aux États-Unis ;

 Meta, district de la région Oromia en Éthiopie ;
 Meta Robi, district de la région Oromia en Éthiopie ;

 Meta, commune italienne de la province de Naples dans la région Campanie ;
 Monte Meta, sommet montagneux de  des régions des Abruzzes et du Latium dans les Apennins en Italie.

Hydronyme 
 Río Meta, rivière de Colombie qui fait frontière avec le Venezuela.

Mythologie 
 Méta, première femme d'Égée dans la mythologie grecque.

Patronyme 

 Ermal Meta (1981-), auteur-compositeur-interprète italien d'origine albanaise ;
 Ilir Meta (1969-), homme d'État albanais. Premier ministre puis président de la République depuis 2017 ;
 Natalia Meta (-), réalisatrice argentine.

Prénom 
Meta est un prénom féminin germanique notamment porté par :
 Meta Antenen (1949-), athlète suisse ;
 Meta Brevoort (1825-1876), alpiniste américaine ;
 Meta Forkel-Liebeskind (1765-1853), femme de lettres et traductrice allemande ;
 Meta Golding (1971-), actrice américaine d'origine haitienne ;
 Meta Hrovat  (1998-), skieuse alpine slovène ;
 Meta Seinemeyer (1895-1929), chanteuse lyrique allemande ;
 Meta von Salis (1855-1929), historienne, écrivaine et féministe suisse ;
 Meta Wellmer (1826-1889), écrivaine allemande ;
 Meta Wolff (1902-1941), actrice allemande ;
 Ute Meta Bauer (1958-), conservateur de musée et professeur d'art contemporain.

Informatique 
 Élément meta, information sur la nature et le contenu d’une page Web, ajoutée dans l’en-tête de la page au moyen de marqueurs HTML ;
 Meta, société américaine, géant du Web regroupant notamment Facebook, Whatsapp et Instagram ;
 méta, touche présente sur les claviers des anciens ordinateurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ;
 Meta, police d’écriture.

Architecture 
 Meta, pluriel metae, terme technique en architecture romaine désignant les bornes d'extrémités de la spina des cirques romains ;
 Meta Sudans (la « borne qui suinte », en latin), fontaine monumentale de la Rome antique.

Astronomie 
 (1050) Meta, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Zoologie 
 Meta, genre d'araignée de la famille des Tetragnathidae.

Sigle 
 META (Megachannel Extra-Terrestrial Assay), projet de recherche américaine en 1985 d’intelligence extraterrestre.

Divers 
 Méta, préfixe provenant du grec ;
 Meta, préfixe en chimie qui désigne une forme d'isomérie des composés aromatiques. Voir Nomenclature des dérivés benzéniques ;
 Meta (ou Bameta), peuple du Cameroun ;
 Metaʼ, langue bantoïde méridionale parlée au Cameroun ;
 Meta, revue savante canadienne de traductologie ;
 Meta, Inc. (ex-Facebook, Inc.), société américaine propriétaire de Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus VR.